Wiener Konservatorium steht für:

 Konservatorium der Gesellschaft der Musikfreunde, ein früherer Name (1817 bis 1909) der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien
 Neues Wiener Konservatorium, 1909 bis 1938
 Konservatorium (der Stadt) Wien, ein früherer Name (1938 bis 2005) der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien
 Konservatorium Wien Privatuniversität, ein früherer Name (2005 bis 2015) der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien